Derek Drouin – atleta canadese
Jude Drouin – ex hockeista su ghiaccio canadese
Nicole Drouin – modella francese
Robert Drouin – operaio e colono francese
Stéphen Drouin – calciatore francese